Reizen (einen Reiz auslösen) steht für
Reizen (Kartenspiel)

Reizen ist der Name von
Mark Reizen (1895–1992), sowjetischer Sänger

Siehe auch:
Raizen
Raitzen